Калугериците (Vanellus) са род блатни птици от семейство Charadriidae.

Видове 
 †Vanellus macropterus (Wagler, 1827)
 Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)
 Vanellus crassirostris (Hartlaub, 1855)
 Vanellus armatus (Burchell, 1822)
 Vanellus spinosus (Linnaeus, 1758)
 Vanellus duvaucelii (Lesson, 1826)
 Vanellus tectus (Boddaert, 1783)
 Vanellus malabaricus (Boddaert, 1783)
 Vanellus albiceps Gould, 1834
 Vanellus lugubris (Lesson, 1826)
 Vanellus melanopterus (Cretzschmar, 1829)
 Vanellus coronatus (Boddaert, 1783)
 Vanellus senegallus (Linnaeus, 1766)
 Vanellus melanocephalus (Rüppell, 1845)
 Vanellus superciliosus (Reichenow, 1886)
 Vanellus cinereus (Blyth, 1842)
 Vanellus indicus (Boddaert, 1783)
 Vanellus tricolor (Vieillot, 1818)
 Vanellus miles (Boddaert, 1783)
 Vanellus gregarius (Pallas, 1771)
 Vanellus leucurus (Lichtenstein, 1823)
 Vanellus chilensis (Molina, 1782)
 Vanellus resplendens (Tschudi, 1843)

Източници